Break on Through (To the Other Side)
 Break on Through (album)

Zobacz też